Media
 Sex on the Beach (nummer), een nummer van T-Spoon uit 1997
 The Inbetweeners Movie (alias Sex on the Beach), een film uit 2011
 Sex on the Beach (scene), de bekendste scène uit de film From Here to Eternity uit 1953
 Ex on the Beach, een televisieserie uit het Verenigd Koninkrijk
 Ex on the Beach: Double Dutch, een Nederlandse-Vlaamse televisieserie

Anders
 Sex on the Beach (cocktail), een cocktail van wodka en vruchtensappen